Francisco Javier Álvarez puede referirse a:

Francisco Javier Álvarez García (n. 1953), penalista español;
Francisco Javier Álvarez Uría (n. 1950), futbolista español;
Francisco Javier Álvarez Rodríguez (n. 1998), futbolista español;
Francisco Javier Álvarez Rico, Javier Barón, bailaor flamenco;
Francisco Javier Álvarez Guisasola (n. 1947), médico y político español.